Las siglas PPA pueden referirse, en esta enciclopedia:

Reconocimientos Internacionales

Premios Príncipe de Asturias.

Economía
Paridad de poder adquisitivo.

Informática
Archivo de Paquete Personal, del inglés Personal Package Archive.

Razas Caninas
Perro polar argentino, una raza canina extinta.

Política de España
Partido Popular Andaluz, una delegación del Partido Popular en Andalucía.

Partido Popular de Aragón, una delegación del Partido Popular en Aragón.

Energía
Power purchase agreement o contrato de compraventa de energía;